Stevens steht für:

 Stevens (Familienname), englischer Familienname
 Stevens Bikes, deutscher Fahrradhersteller
 Stevens Institute of Technology, Universität in Hoboken, New Jersey, Vereinigte Staaten
 Stevens Tractor, US-amerikanischer Hersteller von Traktoren und Ersatzteilen
 Stevens (Rennwagen), US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau
 Stevens Motor Manufacturing Company, britischer Automobilhersteller (1904–1905)
 Stevens Cars, britischer Automobilhersteller (1984–1986)
 Stevens Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Stevens steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Stevens (Idaho)
 Stevens (Iowa)
 Stevens (Kalifornien)
 Stevens (Mississippi)
 Stevens (New Jersey)
 Stevens (Pennsylvania)
 Stevens (Vermont)

Siehe auch:
 Steevens
 Stephens (Begriffsklärung)
 Steven (Name), Vorname und Familienname